se cerchi il composto carburo di calcio
 se cerchi la classe di composti, vedi carburi
 se cerchi il "carburo" usato in speleologia per le lampade a carburo, vedi carburo di calcio
 se cerchi il "carburo" dei dischi abrasivi vedi carburo di silicio